Whittington bezeichnet

Orte im Vereinigten Königreich:
 Whittington (Derbyshire)
 Whittington (Gloucestershire)
 Whittington (Lancashire)
 Whittington (Shropshire)
 Whittington (Staffordshire)
 Whittington (Worcestershire)

in den Vereinigten Staaten:
 Whittington (Arkansas)
 Whittington (Illinois)
 Whittington (Louisiana)

Personen:
 Andrew Whittington (* 1993), australischer Tennisspieler
 Bill Whittington (1949–2021), US-amerikanischer Rennfahrer
 Dale Whittington (1959–2003), US-amerikanischer Rennfahrer

 Don Whittington (* 1946), US-amerikanischer Rennfahrer

 Khadijah Whittington (* 1986), US-amerikanische Basketballspielerin
 Stephen Whittington (* 1953), australischer Komponist
 William M. Whittington (1878–1962), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Whitington